KLI ist die Abkürzung für:
 Klingon Language Institute
 zwei österreichische Konrad Lorenz Institute 
 Konrad Lorenz Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung in Klosterneuburg
 Konrad Lorenz Institut für Vergleichende Verhaltensforschung in Wien
 Powiat Limanowski in der Woiwodschaft Kleinpolen, Polen (Kfz-Kennzeichen)

Abkürzung